Friedrich X. steht für
*Friedrich X. (Hohenzollern) († 1412), Graf
Friedrich X. von Dalberg (1863–1914), Adliger